Гиппарин — имя нескольких политических деятелей Древней Греции:

 Гиппарин — стратег Сиракуз, соратник Дионисия Старшего;
 Гиппарин — тиран Сиракуз, сын Дионисия Старшего;
 Гиппарин — сын Диона Сиракузского.